OpenGL Architecture Review Board
 antagonisty receptora angiotensyny II
 Rewolucyjna Armia Bretońska (ARB, )